Дебора «Дебби» Ли Каррингтон (; 14 декабря 1959, Сан-Хосе, Калифорния, США — 23 марта 2018, Плезантон, Калифорния, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Дебора Ли Каррингтон родилась 14 декабря 1959 года в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в семье страхового менеджера и школьной учительницы. У неё была сестра. В 1982 году Каррингтон окончила Калифорнийский университет в Дейвисе, получив степень в области детской психологии. Она была карликом.

Она появилась в таких фильмах и телесериалах, как «Живой цвет», «Шоу Дрю Кэри», «Возвращение джедая», «Говард-утка», «Трейси принимает вызов», «Вспомнить всё», «Люди в чёрном», «Сайнфелд», «Спасатели Малибу», «Женаты… с детьми», «Юристы Бостона», «Малыши из мусорного бачка», «Декстер» и «Кости». В 2008 году сыграла свои сцены в боевике «Стервозные штучки», который вышел в следующем году.

Скоропостижно скончалась во сне 23 марта 2018 года у себя дома в Плезантоне (штат Калифорния, США) на 59-м году жизни.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры-карлики
Киноактрисы США